LAssociation de coordination des techniques pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA) est une structure française qui fédère en réseau :
 les Instituts techniques de l’agro-alimentaire (ITAI) qui sont organismes de recherche technologique, d’appui technique, d’expertise, de formation et d’information au service de l'industrie alimentaire et d'entreprises connexes ;
 des centres partenaires (soit environ 1200 chercheurs, ingénieurs et techniciens au total) qui accompagnent les entreprises, PME notamment, dans leur développement. 

L'ACTIA couvre théoriquement tous les secteurs de l'industrie alimentaire, et de la valorisations non alimentaires de produits agricoles, par exemple via les biotechnologies, la chimie verte, la chimie fine, les cosmétique, la pharmacie...).

L'association a le statut d'opérateur de l'État, attribué par le ministère chargé de l’Agro-alimentaire, et dispose de financements cadré par un contrat d’objectifs.

Missions 
L’Actia se veut être un outil de coordination, de veille scientifique et technique partagée, de transfert, d’information, mais aussi de formation, au service du secteur agro-alimentaire.

Gouvernance 
Elle est assurée par un conseil d’administration, qui peut s'appuyer sur un conseil scientifique et technique. En 2022, l'ACTIA est présidée par André Pouzet (Pdt. de l'ITERG, l'Institut des Corps Gras et membre de l'Académie d'agriculture de France) et dirigé par Didier Majou (membre de l'Académie d'agriculture de France et de la commission thématique interfilières « bioéconomie» de France Agrimer).

Références

Voir aussi 
 Industrie alimentaire
 Industrie agroalimentaire
 Association nationale des industries alimentaires (ANIA)
 Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et l'alimentation (CNERNA)

Bibliographie 
 Lacombe, P., Fourcade, C., Fournier, S., Muchnik, J., & Guérin, B. (2005). Les réseaux d'entreprises dans les industries agro-alimentaires: enjeux et spécificités. Club des districts industriels français.

Liens externes 

Organisme relevant du ministère de l'Agriculture en France
Agroalimentaire
Organisme fondé en 1983